Сергій Володимирович Харьков (17 листопада 1970, Москва, РРФСР, СРСР) — радянський, російський, а згодом німецький, гімнаст, триразовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу.

Результати на турнірах

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті FIG

Радянські спортивні гімнасти
Російські спортивні гімнасти
Німецькі спортивні гімнасти
Радянські чемпіони світу
Російські чемпіони світу
Радянські олімпійські чемпіони
Російські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1988
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1996
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1988
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1996